Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y uno de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Uranami, de la Clase Asakaze, activo desde 1908, reclasificado como dragaminas en 1928 y renombrado W-8 en 1930.
 El Uranami, de la Clase Fubuki, activo desde 1929 y hundido en 1944.
 El Uranami (DD-105), de la Clase Ayanami, activo desde 1958 hasta 1986.